Кут () — село,
Одрынский сельский совет,
Нововодолажский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6324282502. Население по переписи 2001 года составляет 50 (18/32 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Кут находится недалеко от истоков реки Чернечья,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Одрынка.
В селе есть небольшой пруд.
К селу примыкает лесной массив (дуб).

История 
 после 1650 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Кут было 49 дворов и пруд; на хуторе, располагавшемся юго-западнее, — Засядько, были 5 дворов.
 При СССР здесь работал одрынский колхоз «Путь Ленина», в котором были номерные бригады, кутовская бригада в селе Кут.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Нововодолажского района